La Compagnie des chemins de fer du Nord : compagnie française de chemin de fer de 1845 à 1938
Les Chemins de fer du Nord : compagnie suisse de chemin de fer de 1847 à 1853